6-й чемпионат СССР по русским шашкам прошёл с 16 по 30 декабря 1934 года в Ленинграде. Титул чемпиона страны завоевал Игорь Тимковский. Второе место занял Василий Соков, третье место занял Леонид Потапов.
 

 Владимир Романов и А. Красеньков исключены из турнира.

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Соревнования по русским шашкам в Санкт-Петербурге
1934 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Декабрь 1934 года
1934 год в Санкт-Петербурге